GRT est un sigle qui peut désigner :
 gestionnaire de réseau de transport, une entreprise chargée de la gestion de tout ou partie d'un réseau de transport d'énergie ;
 Gernika Rugby Taldea, un club de rugby à XV espagnol situé à Guernica.

grt est un code qui peut désigner :
 garo, la langue de la majorité de la population vivant dans les districts des montagnes Garo, dans l’État indien du Meghalaya.

Code